.мкд è un dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato per la Macedonia del Nord. Introdotto nel 2014, è rappresentato in punycode da xn--d1alf.

Note

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello
Macedonia del Nord